Marion Jones ha battuto nel challenge round la detentrice del titolo Elisabeth Moore che si è ritirata sul punteggio di 6-1, 1-0.

Tabellone

Challenge round

Torneo preliminare

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1902